Mistrzostwa Świata U-19 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2007 – drugie mistrzostwa świata U-19 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dziewiętnastu. Odbył się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia 2007 roku w Bahrajnie.

Losowanie grup zaplanowano na 4 maja 2007 roku i w jego wyniku utworzono cztery czterozespołowe grupy. Reprezentacje rywalizowały w dwóch halach w Manamie, a nad przebiegiem zawodów czuwało dwanaście par arbitrów.

W finałowym pojedynku nieznacznie lepsi od Chorwatów okazali się Duńczycy, brąz zdobyli zaś Szwedzi.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–8

Grupa M I

Grupa M II

Mecze o miejsca 9–16

Grupa P I

Grupa P II

Faza pucharowa

Mecze klasyfikacyjne 
Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2007
2007 w piłce ręcznej
Sport w Manamie
2007 w Bahrajnie